Bains (baños, en francés) puede referirse a:

Topónimos

Localidades francesas 

 Bains
 Bains-les-Bains
 Bains-sur-Oust

 Aix-les-Bains
 Alet-les-Bains
 Amélie-les-Bains-Palalda
 Andernos-les-Bains
 Arromanches-les-Bains

 Aulus-les-Bains
 Balaruc-les-Bains

 Brides-les-Bains

 Bagnols-les-Bains

 Bourbonne-les-Bains

 Charbonnières-les-Bains
 Contz-les-Bains

 Châteauneuf-les-Bains

 Cours-les-Bains

 Cambo-les-Bains

 Digne-les-Bains
 Divonne-les-Bains

 Donville-les-Bains

 Enghien-les-Bains

 Eugénie-les-Bains
 Évian-les-Bains
 Évaux-les-Bains

 Forges-les-Bains
 Guitera-les-Bains

 Guillon-les-Bains

 Grandrupt-de-Bains

 Gamarde-les-Bains

 Gréoux-les-Bains

 Lamalou-les-Bains
 La Brée-les-Bains
 Le Monêtier-les-Bains

 Luxeuil-les-Bains

 Martigny-les-Bains
 Mers-les-Bains

 Molitg-les-Bains

 Montbrun-les-Bains
 Montrond-les-Bains

 Morsbronn-les-Bains

 Niederbronn-les-Bains
 Ornolac-Ussat-les-Bains
 Ogeu-les-Bains
 Préchacq-les-Bains
 Plombières-les-Bains
 Rennes-les-Bains
 Salins-les-Bains
 Saint-Gervais-les-Bains
 Saint-Georges-les-Bains
 Saint-Honoré-les-Bains

 Saint-Laurent-les-Bains
 Saint-Trojan-les-Bains
 Sermaize-les-Bains
 Soultz-les-Bains
 Soultzbach-les-Bains

 Thonon-les-Bains
 Vals-les-Bains
 Vernet-les-Bains
 Vieux-Boucau-les-Bains
 Yverdon-les-Bains

Circunscripciones francesas 

 Distrito de Digne-les-Bains
 Cantón de Thonon-les-Bains
 Cantón de Thonon-les-Bains-Est
 Cantón de Saint-Gervais-les-Bains
 Cantón de Luxeuil-les-Bains
 Cantón de Évian-les-Bains
 Cantón de Thonon-les-Bains-Ouest

Otros topónimos franceses 

 Salina de Salins-les-Bains

Clanes y localidades en India y Pakistán 
 Bains (Jat), clan de la India y Pakistán.
 Bains (Mirpur), localidad de Pakistán.
 Bais Rajput, (también escrito Bains Rajput), clan de la India.